Ethelweard, Æthelweard, Aethelweard, Athelweard i tako dalje) je anglosasko muško ime. Osobe tog imena su:

 kralj Ethelweard od Hwicce (fl. 7./8. st.)
 kralj Ethelweard Istočnoanglijski (fl. sr. 9. st.)
 Ethelweard (sin Alfreda Velikog) (fl. 9./10. st.), najmlađi sin kralja Alfreda Velikog i Ealhswithe. 
 Ethelweard Londonski (u. oko. 915.), londonski biskup
 Æthelweard (fl. kraj 10. st.), poznat i kao Fabije Ethelweard, ealdorman i povjesničar

Imena